Union Valley ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Union Valley (Arkansas)
 Union Valley (New Jersey)
 Union Valley (New York)
 Union Valley (Oklahoma)
 Union Valley (Pennsylvania)
 Union Valley (Tennessee)
 Union Valley (Texas)